Turkmene steht für:

 Angehöriger des Turkvolks der Turkmenen
 Turkmene (Pferd), eine Pferderasse